Woods (achternaam), een veelgebruikte familienaam in Engeland en de Verenigde Staten

Personen
 Woods, later Woodie Smalls genaamd, geboren Sylvestre Salumu, een Belgisch rapper
 Barbara Alyn Woods, een Amerikaans actrice
 Chris Woods, een Brits voetballer.
 Dean Woods, een Australisch wielrenner
 Edward Woods, een Amerikaans acteur en theaterproducent
 Granville T. Woods, een Amerikaanse uitvinder
 Ilene Woods, een Amerikaanse zangeres
 Ivan Woods, een voetballer uit Malta
 James Woods een Amerikaans acteur
 James Woods, een freestyleskiër
 Lebbeus Woods, Amerikaanse architect, beeldhouwer en architectuurtheoreticus
 Leona Woods, Amerikaans natuurkundige
 Michael Woods, Canadees wielrenner
 Phil Woods, Amerikaans jazzmusicus
 Ralph Woods, acteur en model in homopornografie
 Shareese Woods, Amerikaans sprinter
 Stanley Woods, Iers motorcoureur
 Stuart Woods, Amerikaans auteur
 Tiger Woods,  een Amerikaans golfer

Plaatsen

Australië 
 Woods Point, Victoria

België 
 Woods Cemetery, een Britse militaire begraafplaats bij Zillebeke

Verenigd Koninkrijk 
 Binley Woods, Warwickshire 
 Clayton-le-Woods, Lancashire
 The Woods, Sandwell
 Whittle-le-Woods, Lancashire

Verenigde Staten 
 Bretton Woods, New Hampshire
 Deschutes River Woods, Oregon
 Grosse Pointe Woods, Michigan
 Harper Woods, Michigan
 Hawthorn Woods, Illinois
 Huntington Woods, Michigan
 Laguna Woods, Californië
 Lost Lake Woods, Michigan
 Kilkare Woods, Californië
 Merriam Woods, Missouri
 Meadow Woods, Florida
 Mission Woods, Kansas
 Platte Woods, Missouri
 Sugarmill Woods, Florida
 The Woods (Shenandoah), wijk in Virginia, Verenigde Staten
 Trent Woods, North Carolina
 Warson Woods, Missouri
 Woods, Oregon
 Woods County, Oklahoma
 Woods Heights, Missouri
 Woods Creek, Washington
 Woods Cross, Utah
 Woods Bay, Montana
 Woods, Florida

Media 
The Woods (2006), een film geregisseerd door Lucky McKee
The Woods (2011), een film geregisseerd door Matthew Lessner
The Woods (2015), een film geregisseerd door Corin Hardy, ook verschenen als The Hallow
The Woods (album), een album van 2005 door Sleater-Kinney
Woods (band), een folk rock band
The Woods (roman), een roman van Harlan Coben
The Woods (David Mamet), een toneelstuk van David Mamet
Wario's Woods, een computerspelletje
Alexx Woods, een personage uit de televisieserie CSI: Miami

Zie ook 
Wood (doorverwijspagina)